Гурий Никитич Терентьев (8 ноября 1898 года, деревня Иваньково, ныне Дубна, Московская область — 7 марта 1964 года, Москва) — советский военный деятель. Генерал-лейтенант (20.04.1945).

Биография 
В годы Первой мировой войны окончил учебную команду 201-го запасного полка в г. Елец (1917), служил там же младшим унтер-офицером до мая 1918 г.

В октябре 1918 г. призван в РККА по мобилизации унтер-офицеров старой армии и зачислен в 8-й стрелковый полк в г. Тверь на должность командира взвода. В июне — июле 1919 г. участвовал в боях на Западном фронте.

После Гражданской войны окончил Высшую тактико-стрелковую школу комсостава РККА «Выстрел» и с июля 1921 г. служил командиром взвода и роты.

С октября 1922 г. учился в Объединенной школе им. ВЦИК, 8-й пехотной школе и Киевской объединенной военной школе. С августа 1925 г. проходил службу в 48-м стрелковом полку 16-й стрелковой дивизии в должностях командира взвода и помощника начальника полковой школы, командира роты, помощника командира батальона.

С октября 1928 учился в Военной академии им. М. В. Фрунзе. С марта 1932 г. служил в 4-й стрелковой дивизии БОВО в г. Слуцк начальником 1-го отдела штаба, позже и.д. начальника штаба дивизии. С июня 1934 г. на преподавательской работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе.

С июля 1939 г. — начальник учебного отдела штаба фронтовой группы в г. Чита, затем с июля 1940 г. — начальник отдела боевой подготовки штаба Дальневосточного фронта. С мая 1941 г. Г. Н. Терентьев — заместитель командира 40-й стрелковой дивизии 25-й армии этого же фронта. С августа — начальник тыла штаба 25-й армии.

В ноябре 1941-го назначен заместителем командующего по тылу 10-й армии Западного фронта, участвовал в контрнаступлении под Москвой. С декабря 1941 г. — командир 322-й стрелковой дивизии. Возглавляемая им дивизия участвовала в разгроме противника в районе Тулы и в начале января 1942 г. освободила города Михайлов и Епифань. С февраля она в составе 16-й армии вела оборонительные и наступательные бои на жиздринском направлении.

С февраля 1943 г. заместитель командующего 38-й армией Воронежского фронта. Участвовал в Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных операциях, в ходе которых были освобождены города Тим и Обоянь. С июня 1943 г. Гурий Никитич — командир 49-го стрелкового корпуса, который в составе 7-й гвардейской армии Воронежского, Степного и 2-го Украинского фронтов участвовал в Белгородско-Харьковской, Уманско-Ботошанской, Корсунь-Шевченковской наступательных операциях.

С марта 1944 г. корпус генерала Терентьева в составе 53-й армии 2-го Украинского фронта участвовал в Ясско-Кишиневской, Братиславско-Брновской наступательных операциях. 49-й стрелковый корпус прошел боевой путь от Украины до Чехословакии. В боях на территории Румынии он сыграл решающую роль в овладении г. Бухарест. Участвовал в наступательных операциях в Венгрии. Боевой путь корпус завершил в Пражской наступательной операции.

В июне — июле 1945 г. корпус в составе 53-й армии был переброшен в г. Чойбалсан (Монголия) и включен в состав Забайкальского фронта, в составе которого участвовал в советско-японской войне.

7 сентября 1945 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе советско-японской войны, командующий 58-й армией генерал-полковник И. М. Манагаров представил Терентьева к званию Героя Советского Союза однако, вышестоящее руководство своим решением понизило статус награды до ордена Кутузова 1-й степени.

За время двух войн Терентьев был девять раз упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

С октября 1945 г. заместитель начальника Управления вузов ГУК НКО, с апреля 1946 г. — заместитель начальника Управления вузов Сухопутных войск. С апреля 1947 г. — командир 31-го стрелкового корпуса в БВО.

В июле 1951 г. окончил ВАК при Высшей военной академии им. Ворошилова и был назначен начальником кафедры общей тактики Военной академии им. Фрунзе. С августа 1953 г. в запасе.

Умер 7 марта 1964 г. в Москве. Похоронен в г. Дубне Московской области.

Написал краткие наброски воспоминаний о своем боевом пути, опубликованные много лет спустя после его кончины.

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (13.09.1944, 03.11.1944, 1948)
 Орден Кутузова 1-й степени(08.09.1945)
 два ордена Суворова II степени (??.03.1943, 26.10.1943)
 орден Кутузова II степени (28.04.1945)
 орден Красной Звезды (16.08.1936)
 Медали:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 «За оборону Москвы»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За победу над Японией»
 «За взятие Вены»
Иностранные награды
 орден Михая Храброго (Румыния) (1945)

Источники 
 
 Замулин В. Н. 3абытое сражение Огненной Дуги. — М. : Яуза, Эксмо, 2009. — С.619.
 Люди Тверского края второй половины XX века: основные биографические данные. Сергей Николаевич Корсаков. — Тверь: Лилия Принт, 2007. — 370 с.
 Наследие. Автобиография генерал-лейтенанта Терентьева Гурия Никитовича.

Примечания 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Представленные к званию Героя Советского Союза (Советско-японская война)
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС